Steven Paulle est un footballeur français, né le  à Cannes qui évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Né à Cannes, il effectue sa formation footballistique au sein du club local, l'AS Cannes, qui évolue alors en National.

Steven intègre l'équipe première lors de la saison 2005-2006 et en devient un membre essentiel à partir de la saison suivante. Après 4 saisons pleines, Steven quitte son club de cœur pour rejoindre un club de Ligue 2, le Dijon FCO pour la saison 2010-2011. 

En , il rejoint le club indonésien du PSM Makassar.

Statistiques 
Le tableau suivant récapitule les statistiques de Steven Paulle durant sa carrière.

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'AS Cannes
Joueur du Dijon FCO
Naissance en février 1986
Naissance à Cannes